El Gran Torneig Suís de la FIDE de 2021, oficialment en anglès FIDE Grand Swiss Tournament 2021 fou un torneig d'escacs que forma part del cicle de classificació per al Campionat del Món d'escacs de 2022. Va ser un torneig per sistema suís a 11 rondes, amb 108 jugadors competint, que es va celebrar del 25 d'octubre al 8 de novembre de 2021 a Riga, Letònia, en paral·lel amb el Gran Torneig Suís de la FIDE Femení de 2021. Els torneigs es van celebrar mentre Letònia es trobava en un bloqueig per la COVID-19, la qual cosa va provocar que diversos jugadors es retiressin abans que comencés el torneig.

El torneig va ser guanyat per Alireza Firouzja. Els dos primers classificats, Firouzja i Fabiano Caruana, es van classificar per al Torneig de Candidats 2022. La resta dels vuit millors, Grigoriy Oparin, Yu Yangyi, Vincent Keymer, Maxime Vachier-Lagrave, Alexandr Predke i Aleksei Xírov, es van classificar per al Gran Premi de la FIDE 2022.

Format 
El torneig es va jugar com a torneig per sistema suís a 11 rondes.

Desempats 
Per als jugadors que acaben amb la mateixa puntuació, la posició final es determina pels següents desempats, per ordre:

 Mètode Buchholz a primer tall — "la suma de les puntuacions de cadascun dels oponents d'un jugador" però "reduïda per la puntuació més baixa dels oponents";
 Mètode Buchholz — "la suma de les puntuacions de cadascun dels oponents d'un jugador";
 Resultat Sonneborn–Berger: "la suma de les puntuacions dels oponents que ha derrotat un jugador (incloses les victòries per incompareixença) i la meitat de les puntuacions dels jugadors amb qui ha empatat";
 Els resultats de les partides individuals entre jugadors empatats;
 Sorteig.

Es tracta d'un canvi respecte al torneig del 2019, en què la valoració mitjana de l'oponent (excloent l'oponent amb una puntuació més baixa) es va utilitzar com a primer desempat.

Seu i horari 
El torneig estava programat inicialment per tenir lloc del 27 d'octubre al 7 de novembre de 2021 a l'illa de Man. Tanmateix, a causa de les complicacions derivades de la pandèmia de la COVID-19 al Regne Unit, la FIDE va anunciar que canviaria de lloc. Les seves preocupacions manifestades eren que massa assistents s'haurien d'aïllar sota les regles de quarantena de viatges de COVID-19 al Regne Unit. El 9 d'agost la FIDE va anunciar Riga, capital de Letònia, com a nova seu. A causa de l'augment dels casos de COVID-19, Letònia va entrar en un bloqueig a partir del 21 d'octubre, però la FIDE va anunciar que els torneigs Gran Suís estaven exempts d'aquest bloqueig i que procedirien tal com estava previst.

Les 11 rondes es van jugar del 27 d'octubre al 7 de novembre, amb una jornada de descans el 2 de novembre. El 25 d'octubre es va programar com a dia de les "Arribades", amb l'acte d'obertura el 26 d'octubre i la cerimònia de cloenda el 8 de novembre. Les partides comencen a les 14:00 hora local. Correspon a les 1100 UTC del 27 al 30 d'octubre i a les 1200 UTC a partir del 31 d'octubre.

Classificats 
Originalment, s'havien de convidar 114 jugadors:

 100 qualificats per ràting: els 100 primers segons la mitjana de les 12 llistes de qualificació de l'1 de juliol de 2020 a l'1 de juny de 2021;
 1 lloc per a la campiona del món femenina d'escacs, Ju Wenjun ;
 4 llocs, un de proposat per cadascun dels quatre presidents continentals de la FIDE;
 4 nominacions del president de la FIDE;
 5 nominacions de l'organitzador, inclosos 2 nominats locals, i 1 classificat en línia.

L'agost de 2021, es va anunciar una llista de 100 qualificats per ràting, més 20 reserves. Diversos jugadors van rebutjar les invitacions, incloent 12 dels 20 millors classificats: Magnus Carlsen i Ian Nepómniasxi (jugant el Campionat del Món d'escacs 2021); Teimur Radjàbov, Serguei Kariakin i Jan-Krzysztof Duda (ja classificats per als Candidats); Wang Hao (jubilat); i Ding Liren, Wesley So, Anish Giri, Leinier Domínguez, Viswanathan Anand i Vesselín Topàlov. El setembre de 2021, es va anunciar que jugaven 114 jugadors.

La setmana anterior al torneig, diversos jugadors es van retirar a causa de la preocupació per la pandèmia de la COVID-19 a Letònia. Això incloïa 5 dels 10 primers: Alexander Grischuk, Richárd Rapport, Xakhriar Mamediàrov, Hikaru Nakamura, Vidit Gujrathi; així com Lê Quang Liêm, A. R. Saleh Salem, Bassem Amin, Qadir Huseynov, Arkadij Naiditsch, Étienne Bacrot, Maxime Lagarde, Sandro Mareco, Aleksandr Motiliov, Ilya Smirin, Aravindh Chithambaram i Robert Hess.

A continuació es mostra la llista inicial de 108 participants.

Resultats 
La taula següent enumera tots els participants, amb els resultats de les 11 rondes. Es classifiquen segons els resultats, tenint en compte els tie-breaks. Nikita Vitiugov, Yuriy Kryvoruchko i Nils Grandelius estan empatats a la 23a posició, ja que han marcat el mateix en tots els tie-breaks.

Nota: "1 (W 5)" indica una victòria (1 punt) amb peces blanques (W) contra un jugador de rang 5 (Vincent Keymer). El primer desempat (etiquetat BC1) és la puntuació de Buchholz Cut 1, que va ser suficient per determinar els classificats.

Notes

Referències

Enllaços externs 
 FIDE Grand Swiss 2021, Web oficial de la FIDE.
 FIDE Grand Swiss 2021 a The Week in Chess

Classificació pel Campionat del Món d'escacs
Grand Swiss
Escacs a Riga
Escacs a la dècada del 2020